

Persone 
 Barbara Melzi (1825-1899) – suora canossiana italiana
 Camillo Melzi (1590-1659) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Melzi (1491-1570) – pittore italiano
 Gaetano Melzi (1786-1851) – bibliografo e bibliofilo italiano
 Giacomo Melzi (1721-1802) – collezionista d'arte italiano
 Giovanni Battista Melzi (1844-1911) – letterato ed enciclopedista italiano
 Lodovico Melzi (1558-1617) – generale italiano
 Lodovico Melzi (1594-1649) – nobile italiano 
 Luigi Melzi (1554-1629) – nobile e politico italiano

Storia di famiglia 
 Melzi – famiglia nobile italiana di Milano
 Melzi (Malingegni), oggi nota come Melzi di Cusano – famiglia nobile di Milano

Altro 
 Dizionario Enciclopedico Melzi – dizionario enciclopedico linguistico e scientifico edito da Vallardi
 Palazzo Melzi – edificio storico di Santa Maria Capua Vetere
 Palazzo Melzi di Cusano – edificio storico di Milano

Pagine correlate 
 Melzi D'Eril